Johan Hederstedt kan syfta på:

Johan Hederstedt (veterinär) (1870–1958, svensk överfältveterinär
Johan Hederstedt (militär) (född 1943), svensk general och överbefälhavare